Llista de membres, anteriors i actuals, del Tribunal de Justícia de la Unió Europea:

Notes

Enllaços externs 
 Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Presentación de los miembros. 

Institucions de la Unió Europea
Jutges europeus
Membres del Tribunal de Justica